A 2015-ös atlétikai világbajnokságon a férfi 5000 méteres síkfutás versenyszámának selejtezőit és döntőjét a Pekingi Nemzeti Stadionban rendezték. A győztes, a címvédő Mo Farah lett.

Előfutamok

Döntő

Jegyzetek

Források
 Előfutamok
 Döntő

2015-ös atlétikai világbajnokság